Mabuya elegans est un synonyme attribué à deux espèces de reptile :
 Mabuya elegans Gray, 1845 est un synonyme de Lygosoma punctata (Gmelin, 1799)
 Mabuya elegans (Peters, 1854) nec Gray, 1845 est un synonyme de Trachylepis elegans (Peters, 1854)

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Lygosominae
Mabuyinae